Machala může být:

 Machala – město v jihozápadním Ekvádoru
 machalla či mahalla – název v islámském světě pro okres, čtvrť, oddělení nebo sousedství
 Machala (příjmení) – české příjmení